Dittaino – fiume della Sicilia
Valle del Dittaino – valle della provincia di Enna
ASI Dittaino – area industriale di Enna
Stazione di Dittaino – stazione ferroviaria nei pressi di Enna
Strada statale 192 della Valle del Dittaino – strada statale della Sicilia centrale ed orientale